Ternära talsystemet eller trinära talsystemet är ett talsystem med basen 3. Talsystemet är ett positionssystem med de tre siffrorna 0, 1 och 2. För att påvisa att ett tal är skrivet i trinära talsystemet kan man ha sänkt 3 efter talet, till exempel: 103 = 310.

Omvandlare

Källor 
 

Talbaser